Казимир Феликс фон Бадени (нем. Graf Kasimir Felix von Badeni, пол. Kazimierz Feliks Hrabia Badeni, 14 октября 1846 — 9 июля 1909) — австро-венгерский государственный деятель польского происхождения. Министр-президент Цислейтании в 1895—1897 годах. Граф. Крупный галицийский помещик.

Ранние годы 
Представитель магнатского рода графов Бадени. Старший брат Станислава Бадени, маршала (спикера) Галицкого краевого сейма ( де-факто премьер-министр Галиции) (1895—1901 и 1903—1912 годах).

Выпускник юридического факультета Краковского университета. В 1866 году поступил на государственную службу. Работал в Министерстве внутренних дел и в Министерстве земледелия. В 1871 году был назначен окружным начальником (Bezirkshauptmann) Жолквы, затем Жешува. С 1879 года — представитель штатгальтера и надворный советник в Кракове. В 1888 году назначен штатгальтером Галиции. В 1895 году вместо Эриха фон Кильмансегга возглавил правительство Цислейтании, одновременно занял пост министра внутренних дел.

Реформа законодательства о выборах 
В 1896 году правительство Бадени произвело изменение избирательного законодательства. К четырём избирательным куриям (крупные землевладельцы, города, торговые и ремесленные объединения) была добавлена пятая, в которую были включены все подданные старше 24 лет. Число мест в Палате депутатов Рейхсрата было увеличено с 252 до 425, по квоте новой курии стали избираться 72 депутата. Реформа привела к изменению расстановки политических сил в парламенте, наибольшую выгоду извлекли социал-демократы и христианские социалисты.

Произошло изменение принципов работы Рейхсрата: если в рамках системы так называемых «партий знати» депутаты до сих пор объединились в парламенте скорее в свободные фракции, то отныне необходимость мобилизации избирателей сделала парламентские группы более прочными, связанными с массовыми партиями. Сформировались три политических лагеря, которые определяли внутриполитический ландшафт Австрии вплоть до 1980-х годов: социал-демократы, христианские социалисты и немецкие националисты (которым удалось создать единую организацию, Великогерманскую народную партию, лишь в 1919 году). Созданная правительством Бадени парламентская система просуществовала до 1907 года, когда была заменена всеобщим избирательным правом для мужчин.

Первые выборы по новому закону сопровождались конфликтами. В Галиции в ходе столкновений 10 человек было убито, 19 тяжело ранено, 769 арестовано. Из-за противодействия властей не был избран баллотировавшийся в Рейхсрат от Збаража Иван Франко.

Межнациональные конфликты 
Поражение Австрии в Австро-итало-французской, а затем и в Австро-прусско-итальянской войнах привели к ослаблению центральной власти и необходимости поиска компромисса с наиболее сильным национальным меньшинством империи — венграми. В 1867 году было заключено Австро-венгерское соглашение, предоставившее Венгрии равные права с Австрией. Другие народы, входившие в состав государства, никаких особых прав не получили, что привело к обострению межнациональных противоречий, прежде всего — между немцами и славянами. Чешское национальное движение было разочаровано тем, что права чехов не были уравнены с немцами и венграми. Немцы, в свою очередь, ощущали угрозу со стороны усиливавшегося чешского национализма. Сложившаяся ситуация вылилась в конфликт вокруг законодательства об официальных языках земель со смешанным населением.

Закон о языках 
Вступив в должность главы правительства, Бадени выступил с декларацией, в которой обещал «внимательное отношение правительства ко всем законным и справедливым требованиям национальностей, при условии, чтобы сохранялось уважение к освященному долголетней традицией передовому положению немецкой культуры, издавна несущей свет другим народам». Эта программа встретила сочувствие у немцев и несочувствие — у славян (за исключением поляков).

5 апреля 1897 года правительство опубликовало проект нового законодательства об официальных языках (Sprachenverordnung), которое вменяло в обязанность государственным служащим в Богемии (в том числе в немецкоязычных районах) осуществлять свои функции с использованием как немецкого, так и чешского языка. Кроме того, начиная с 1 июня 1901 года претендент на государственную должность должен был владеть обоими языками и сдавать экзамены на их знание. В 77 (из 216) округах Богемии, в которых преобладало немецкое население, поднялась волна протестов. Немецкие служащие, которые как правило не владели чешским языком, опасались, что их заменят чехи (в большинстве случаев — двуязычные). Конфликт доходил до схваток в парламенте и введения в него сил полиции. В течение 1897 года в Рейхсрат было внесено несколько предложений о предании Бадени и его сторонников суду за злоупотребления властью при выборах и за указ о чешском языке. 25 сентября 1897 года Бадени дрался на дуэли с оскорбившим его депутатом Вольфом и был легко ранен. В Вене, Граце и Праге проходили демонстрации. 28 ноября того же года Бадени подал в отставку.

Попытка принятия закона привела к общенациональному кризису. В Праге было введено чрезвычайное положение. На протяжении 1897—1900 годов сменилось шесть глав правительства. Деятельность Рейхсрата оказалась заблокирована. Преемник Бадени Пауль Гауч фон Франкентурн попытался смягчить закон, однако в результате он был отменён 14 октября 1899 правительством Манфреда фон Клари унд Альдрингена. Попытки достижения компромисса с чехами продолжались и в дальнейшем, однако конфликт так и не был преодолен вплоть до распада Австро-Венгрии в 1918 году.

Литература 
 
 Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — : Гол. редакція УРЕ, 1974—1985.
 Johann Albrecht Freiherr von Reiswitz. Badeni, Kasimir Graf von. // Neue Deutsche Biographie (NDB). — B. 1. — : Duncker & Humblot, 1953.
 Badeni Kasimir Felix Graf. // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). — B. 1. — Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1957.
 Artur Felkier. Graf Kazimierz Feliks Badeni (1846—1909). Statthalter von Galizien und österreichischer Ministerpräsident. / Ungedruckte Diplomarbeit. — Wien, 2002.
 Friedrich Kornauth. Badeni als Ministerpräsident (1. Oktober 1895-28. November 1897). / Ungedruckte Dissertation. — Wien, 1949.
 Hans Mommsen. Die Badeni-Krise als Wendepunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen. // Detlef Brandes (Hrsg.): Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848—1989. — Essen: Verlag Klartext, 2007. — ISBN 978-3-89861-572-3.
 Esther Neblich. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachverordnung von 1897. — Marburg: Tectum-Verlag, 2002. — ISBN 3-8288-8356-7.
 Berthold Sutter. Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897. — Graz: Böhlau-Verlag, 1960/1965 (2 Bände).

Министры-президенты Австрии
Почётные граждане Дрогобыча